Caldas hace referencia a varios artículos:

Topónimos 
 Brasil
 Caldas, municipio del estado de Minas Gerais.
 Caldas Novas, municipio del estado de Goiás.
 Caldas Brandão, municipio del estado de Paraíba.
 Poços de Caldas, municipio del estado de Minas Gerais.
 Microrregión de Poços de Caldas, de Minas Gerais.
 Región de Caldas, en Minas Gerais.
 Santa Rita de Caldas, municipio del estado de Minas Gerais.
 São Bento de Caldas, distrito  de Santa Rita de Caldas.
 Caldas da Imperatriz, barro del município de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina.
 Caldas do Jorro, estancia termal del município de Tucano, Bahía.
 Caldazinha, municipio del estado de Goiás.
 Engenheiro Caldas, municipio del estado de Goiás.
 Riachuelo de Caldas, en Paraíba.

 Colombia
Caldas, departamento colombiano.
Caldas (Antioquia), municipio en el departamento de Antioquia.
Caldas (Boyacá), municipio en el departamento de Boyacá.
Caldas (Cauca), uno de los 16 municipios en los que se dividió en 1874 el Estado Soberano del Cauca y que tenía capital en Almaguer.
Viejo Caldas, antiguo departamento colombiano.

 España
 Caldas (Pontevedra), localidad del municipio de La Cañiza en la provincia de Pontevedra.
 Caldas (Peñarrubia), localidad del municipio de Peñarrubia en Cantabria.
 Comarca de Caldas, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Caldas de Bohí, localidad del municipio de Valle de Bohí en la provincia de Lérida.
 Caldas de Luna, localidad del municipio de Sena de Luna en la provincia de León.
 Caldas de Malavella, municipio en la provincia de Gerona.
 Caldas de Montbui, municipio en la provincia de Barcelona.
 Caldas de Reyes, municipio de la provincia de Pontevedra.
 Las Caldas (Orense), localidad del municipio de Carballino en la provincia de Orense.
 Las Caldas (Asturias), localidad del municipio de Oviedo en el Principado de Asturias.
 Las Caldas de Besaya, localidad del municipio de Los Corrales de Buelna en Cantabria.
 Caldetas, municipio en la provincia de Barcelona.
 Aguascaldas, localidad del municipio de Valle de Bardají en la provincia de Huesca.
 Caldesiños, localidad del municipio de Viana del Bollo en la provincia de Orense.
 Fontscaldes, localidad del municipio de Valls en la provincia de Tarragona.
 Consol-Riera Caldes, localidad del municipio de Arenys de Mar en la provincia de Barcelona.
 Polígono industrial Riera de Caldes, en el municipio de Palau-solità i Plegamans en la provincia de Barcelona.
 Robledo de Caldas, localidad del municipio de Sena de Luna en la provincia de León.

 Portugal
 Caldas da Rainha, municipio.
 Caldas de Monchique, estancia termal del municipio de Monchique.
 Caldas de São Jorge, freguesia de Santa Maria da Feira.
 Caldelas (Vila de Caldas das Taipas), freguesia del municipio de Guimarães.
 Caldas da Cavaca, estancia termal del municipio de Aguiar da Beira.
 Caldas de Aregos, estancia termal del municipio de Resende.
 Caldas de Chaves, estancia termal de la ciudad de Chaves.
 São João de Caldas de Vizela, freguesia de Vizela.
 São Miguel de Caldas de Vizela, freguesia de Vizela.
 Aldeia de Caldas da Felgueira, estancia termal del municipio de Nelas.
 Termas de Monção (o Caldas de Monção), estancia termal del municipio de Monção.
 Termas do Gerês (o Caldas do Gerês), estancia termal del municipio de Terras de Bouro.

Personas 
 Colombia
 Francisco José de Caldas, científico colombiano y mártir de la independencia.

 Brasil
 Antônio de Cerqueira Caldas (1818-1892), político.
 Breno Caldas (1910-1989), periodista.
 Caldas Júnior (1868-1913), periodista y empresario.
 Cândido Alfredo de Amorim Caldas (1836-?), militar y político. 
 Cândido Caldas (1889-1966), militar y político.
 Dorian Gray Caldas (1930), artista plástico y ensayista.
 Eduardo Caldas (1984), actor.
 João Poupino Caldas (1790-1837), militar y político.
 Luís Antônio de Oliveira (1831-1910), noble (visconde de Caldas).
 Luís Caldas (?-1894), remador.
 Luiz Caldas (1963), músico, de nombre completo Luiz César Pereira Caldas.
 Olice Pedra de Caldas (1910-1974), político.
 Olímpio de Freitas Caldas (1873-1932), topógrafo.
 Paulo Caldas (1964), cineasta y guionista.
 Roberto de Figueiredo Caldas, jurista.
 Sousa Caldas (1762-1814), poeta, de nombre completo António Pereira de Sousa Caldas.
 Zanine Caldas (1919-2001), paisajista, maquetista, escultor, moveleiro y arquitecto autodidacta.

 Portugal
 Alfredo Augusto Caldas Xavier (1852-1896), militar, ingeniero, explorador y administrador colonial.
 Caldas Aulete (1826-1878), profesor, lexicógrafo y político, de nombre completo Francisco Júlio de Caldas Aulete.
 João Pereira Caldas (1724-1794), administrador colonial del Brasil.
 Joaquim Castro Caldas (1956-2008), poeta y crítico literario.
 Júlio Castro Caldas (1943), abogado y político.
 Miguel Castro Caldas (1972), escritor.
 Sebastião de Castro Caldas, administrador colonial, gobernador de Río de Janeiro entre 1695 y 1697.

Organizaciones 
 Once Caldas, equipo profesional de fútbol colombiano.
 Caldas SC, equipo de fútbol portugués.
 Caldas Esporte Clube, equipo de fútbol brasilero.

Otros 
 Crisis de la Corbeta Caldas, conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela ocurrido en 1987.
 TV Caldas, emisora de televisión del municipio de Caldas Novas, Brasil.

Referencias